Heinrichstal steht für folgende Orte:
 Heinrichstal, Ortsteil von Radeberg, Landkreis Bautzen, Freistaat Sachsen, Deutschland, siehe Heinrichsthal (Radeberg)
 Heinrichstal, bis 1938 Kukowken, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Kukówko, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Heinrichsthal